Il cognome Spoerri può rimandare a:
Daniel Spoerri (n. 1930), danzatore, pittore e artista
Theophil Spoerri (1890-1974), filologo romanista